Санта Катарина Минас има више значења:

 Општина Санта Катарина Минас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Минас (Санта Катарина Минас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику